Röhrlbach ist ein Gewässername in Bayern:

 Röhrlbach (Asbach), rechter Oberlauf des Asbachs (zum Schwarzen Regen) bis Drachselsried, Landkreis Regen
 Röhrlbach (Loisach), rechter Zufluss der Loisach gegenüber Oberau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Röhrlbach (Würm), rechter Zufluss der Würm (zur Amper) nach Starnberg, Landkreis Starnberg

Siehe auch:
 Röhrbach
 Röhrnbach